Алексе́й Ники́тович Кисли́цын () — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Алексей Кислицын родился 27 мая 1914 года в починке Ключевском (ныне — деревня Ключи,  Кировской области). Окончил семь классов школы и курсы счетоводов, после чего работал на почте в Горьком. Позднее работал плотником в Свердловской области, затем на строительстве Ярославского резино-асбестового комбината. В 1936 году Кислицын был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях в Новгородской области, четыре раза был ранен. В январе 1944 года Кислицын окончил Объединённые фронтовые офицерские курсы, после чего командовал батальоном 219-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР.

22 июня 1944 года батальон Кислицына прорвал немецкую оборону в районе деревень Товстыки и Тропино Шумилинского района, а затем принял активное участие в освобождении станции Сиротино и непосредственно райцентра Шумилино. Благодаря умелому руководству Кислицына батальон в тех боях понёс незначительные потери. 25 июня 1944 года батальон вышел к Западной Двине и на подручных средствах переправился через ней, после чего захватил плацдарм на западном берегу реки. Противник предпринял ряд контратак, но все они были успешно отражены. Перейдя в наступление, батальон принял активное участие в освобождении посёлка Бешенковичи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии майор Алексей Кислицын был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Кислицын был уволен в запас. Первоначально проживал в Ярославле, позднее переехал в Одессу, где работал директором одного из местных заводов. Скончался от туберкулёза 16 декабря 1949 года.

Был также награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и рядом медалей.

Память 

 Его имя на гранитной стелле в парке Победы в Кирове.
 Имя Героя увековечено на мемориальной доске в честь Героев Советского Союза — уроженцев Кировской области в парке Дворца пионеров города Кирова

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.

 На могиле героя установлен надгробный памятник.
 В честь Кислицына названа улица в селе Косино Верхошижемского района.

Примечания

Литература 
 
 Герои земли Ярославской. — Ярославль, 2010. — Т. 4.
 Герои огненных лет. — Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1985.
 Иванов Н., Роздорский Ю. Золотые звезды земли Вятской. — СПб., 2010.
 Кировчане — Герои Советского Союза. — 2-е изд. — Киров, 1962.
 Смирнов В. Адрес подвига — вятский. — Киров, 1995.

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Умершие от туберкулёза